Fekete (și Fechete, Fechetea sau Fecheteanu) este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Árpád Fekete (1921–2012), fotbalist maghiar
 Dávid Fekete (n. 1996), handbalist maghiar
 Ilona Fekete (n. 1926), atletă maghiară
 István Fekete (1900-1970), scriitor maghiar
 Iosif Fekete (1903-1979), sculptor maghiar din România
 Gyula Fekete (1922-2010), scriitor, eseist și publicist maghiar
 Magdalena Fekete, cunoscută sub numele de Mária von Tasnády (1911-2001), actriță maghiară
 Zoltán Fekete (n. 1935), deputat român
 Andras Levente Fekete Szabó (n. 1953), senator român

Nume de familie ungurești